Danger Islands kan syfta på följande platser:

 Danger Islands, Antarktis – ögrupp i Västantarktis med stor pingvinkoloni
 Pukapuka – atoll i Cooköarna

Se även
 Danger Island – flera öar